Jens lensbaron Juel-Vind, fra 1771: Krag-Juel-Vind (født 15. juni 1723, død 30. april 1776) var en dansk adelsmand, godsejer, amtmand og justitiarius. Som dommer deltog han i Højesterets behandlingen af sagen mod kong Christian VII's livlæge Johann Friedrich Struensee (1737-72).

Barndom 
Jens Juel-Vind blev født den 15. juni 1723 på Juellinge (nu Halsted Kloster) på Lolland som søn af baron Jens Juel-Vind (1695-1726) og hustru Ide Helle Margrethe Krag (1697-1738). Døbt i Halsted Kirke den 1. november 1724. Allerede to år gammel mistede han sin far og arvede dermed baroniet Juellinge. Det blev derefter bestyret af en godsadministration, bestående af hans morbror Niels Juel Reedtz (1699-1742) til Palsgaard og af Joachim Gersdorff.

Ægteskab 
Den 7. april 1752 blev han i enkedronningens kabinet på Christiansborg Slot viet til Sophie Magdalene von Gram (1734-1810). Bruden var datter af overjægermester Carl Christian von Gram og hustru Birgitte Christine Friis (1715-75).

Liv og virke 
Jens Juel-Vind indtrådte i statstjenesten, da han i 1745 blev assessor i Danske Kancelli og i 1745 fik sæde i Højesteret, hvor han i 1750, kun 27 år gammel, rykkede op til assessor med votum. I 1756 forlod han Højesteret for at tiltræde embedet som amtmand over Københavns Amt. I 1769 vendte han tilbage til Højesteret nu som justitiarius, samme år blev han tillige første kommissarius ved Ekstraskatten, og i 1773 blev han medlem af Overskattedirektionen. 

Ved arv efter sin mor og hendes to søstre tiltrådte han i 1771 stamhuset Stensballegård ved Horsens og forenede de Krag'ers våben og navn med sit til navnet Krag-Juel-Vind.

Som justitiarius var han medlem af den kommission, der i 1771 udarbejdede Højesterets instruks. Året efter var han én af de ni dommere, der behandlede sagen mod Johann Friedrich Struensee, ligesom han var mellem de dommere, der havde det ubehagelige hverv at måtte afkræve dronning Caroline Mathilde (1751-1775) en erklæring i sagen.

Fra 1774 var han provisor for Vallø Stift og kurator for Vemmetofte Kloster.

Han ombyggede Juellinge Slot og satte gård og gods i en fortrinlig stand og indrettede en dyrehave. Han var en human og dygtig mand, der overalt nød stor anseelse. Han sørgede for sine bønders vel og støttede som amtmand ivrigt bestræbelserne for at gøre bønderne i Københavns Amt til selvejere (1767).

Død og begravelse 
Baron Jens Krag-Juel-Vind døde den 30. april 1776 på Juellinge, og hans kiste blev indsat i det Juel-ske Kapel i Hellested Kirke i Stevns Herred.

Efter hans hustrus ønske blev den i 1801 overført til det grevelige kapel i Uth Krike under godset Boller ved Horsens.

Titler og ordener 
 1746: Kammerjunker
 1756: Kammerherre
 1764: Ordenen de l'Union Parfaite (hustruen fik den 1757)
 1766: Dannebrogordenen ("hvid ridder")
 1768: Gehejmeråd
 1771: Modtog patent på navnet Krag-Juel-Vind
 1774: Gehejmekonferensråd

Kilder 
 G.L. Wad, "Krag-Juel-Vind, Jens", i: C.F. Bricka (red.), Dansk Biografisk Lexikon, København: Gyldendal 1887-1905.
 Danske Herregaarde III: Stensballegaard; IV: Juellinge.
 Danske Magazin, 5. række, V, 215.
 C.C. Haugner: Sønder Herred, historie, topografi og statistik, 1924, & Gamle lollandske Gaarde
 Danske Herregaardes Ejere: Juellinge
 Store Danske Encyklopædi
 Danmarks Kirker, Præstø Amt
 Halsted Kloster 
 Statens Arkiver, Landsarkivet for Sjælland, Lolland-Falster og Bornholm
 Danmarks Veterinær- og Jordbrugsbibliotek
 Arkivalier Online : Folketælling 1801: Familien på Juellinge
 Lokalhistoriker Ole Ravn-Nielsen, Hammel
 Knud Søndergaard: Asta Grundtvig, Liv og virke, slægt og venner, Redaktion af bogens illustrationer: Lars Thorkild Bjørn.

Anetavle 

Lensbaroner fra Danmark
Godsejere fra Danmark
Amtmænd fra Danmark
Højesteretspræsidenter fra Danmark
Modtagere af l'union parfaite
Danskere i 1700-tallet
Jens
Riddere af Dannebrog (1671-1808)
Personer i Dansk Biografisk Leksikon
Kammerherrer fra Danmark
Gehejmekonferensråder fra Danmark